Ніна Аясмяе (, ,  16 травня 1947, Дєгільовка) — ерзянська вчена, доктор філологічних наук (2006), професорка. Викладачка Тартуського університету.

Життєпис 
Ніна Павлівна народилася 16 травня 1947 року, в селі Дєгільовка, Великоберезниківського району Мордовії. У 1954—1965 роках навчалася в загальноосвітній школі Саранська.

Потім у 1965 році вступила до вчилася в Мордовського державного інституту імені Н. П. Огарьова, який закінчила в 1970 році. В 1972—1974 роках Ніна Аясмяе продовжила навчання у Ленінградському державному педагогічному інституті імені О. В. Герцена. У 1976 році вона вступила до аспірантури Тартуського університету, де навчалась до 1980 року. Згодом, у 2004—2006 роках перебувала в докторантурі.

Ніна Аясмяе живе і працює в Тарту.

Наукова діяльність

Публікації

2002 

 Aasmäe, Niina (2002). Ersa kirjaviisi küsimustest. Väikeste keelte kontaktid: konvõrents Pühäjärvel, 15.-17. märdikuu 2001. _EditorsAbbr Karl Pajusalu; Jan Rahman. Haapsalu: Võro Instituut, 111—114.
 Aasmäe, Niina (2002). Palatalization in Erzian: the issue of graphic coding. Emakeel ja teised keeled, III: 19.-20. novembril 2001 toimunud rahvusvahelise konverentsi ettekanded. _EditorsAbbr Liina Lindström; Oksana Palikova. Tartu: University of Tartu, 7-9.
 Aasmäe, Niina (2002). Le tendenze dell'uomo uso di pronomi personali di terza persona in italiano. Võõrkeeleõpe muutuvas maailmas (5-9).. Tartu: University of Tartu.

2003 

 Lehiste, I.; Aasmäe, N.; Meister, E.; Pajusalu, K.; Teras, P.; Viitso, T.-R. (2003). Erzya Prosody. Helsinki: Suomalais-Ugrilaisen Seura.

2005 

 Aasmäe, N. (2005). Effects of word structure upon the temporal relationship between stressed and unstressed syllable nuclei in Ersa Mordvin. In: Klesment, P. (_EditorsAbbr). Foneetika, grammatika ja leksika (5-17).. Tartu: Tartu Ülikool. (Fenno-Ugristica; 27).
 Aasmäe, N., Ross, J. (2005). Temporal relations between stressed and unstressed syllable nuclei in di — and trisyllabic words in Ersa Mordvin. In: Klesment, P. (_EditorsAbbr). Foneetika, grammatika ja leksika (18-26).. Tartu: Tartu Ülikool. (Fenno-Ugristica; 27).
 Aasmäe, N.; Teras, P. (2005). Finno-Volgaic Prosody: the Case of Erza. In: Frenandez-Vest, J. (_EditorsAbbr). Uralic Languages Today (159—178).. Paris: Honoré Champion. (Bibliothèque de l'école des hautes études. Sciences historiques et philologiques; 340).
 Aasmäe, N.; Ross, J. (2005). How is Free Alternating Stress in Erzya? Linguistica Uralica, 2, 134—143.
 Aasmäe, N. (2005). Duration Variability in Erzya: Stressed and Unstressed Syllable Nuclei in Idiolects. Linguistica Uralica, 4, 264—278.

2006 

 Aasmäe, N. (2006). Rõhk ja kestus ersa keeles. Tartu Ülikooli doktorite promoveerimine (39-40).. Tartu Ülikool.
 Aasmäe, N. (2006). Stress and quantity in Erzya. (Doktoritöö, Tartu Ülikool). Tartu Ülikool: Tartu University Press.
 Aasmäe, N. (2006). Sources of Variability in the Duration of Stressed and Unstressed Syllable Nuclei in Erzya: Inter-Idiolect Data of Spontaneous Speech. Linguistica Uralica, 2, 81-93.

2007 

 Aasmäe, N.; Ross, J. (2007). The phonetics-phonology interface of Erzya stress: Morphological conditioning of vowel reduction. Proceedings of the 16th International Congress of Phonetic Sciences: Saarbrücken, 6-10 August 2007. 1213—1216.
 Aasmäe, N. (2007). Rhythm related effects in Erzya. Linguistica Uralica, XLIII (4), 268—282.

2008 

 Aasmäe, N. (2008). O variativnosti prosodii v erzjanskom jazike. Materiali XXXVII meždunarodnoj filologičeskoj konferencii, Vipusk 11: Sankt-Peterburgskij gosudarstvennij universitet, fakuljtet filologii i iskusstv, XXXVII Meždunarodnaja filologičeskaja konferencija; Sankt-Peterburg; 11-15.03.2008. _EditorsAbbr Kolpakova, N. N. Sankt-Peterburg, 3-7. (Uralistika).
 Aasmäe, N.; Ross, J. (2008). Where is the syllable boundary in Erzya-Mordvin? Fonetika. Materialy sekcii XXXVII mezhdunarodnoj filologicheskoj konferencii, 11-15 marta 2008, Sankt-Peterburg. _EditorsAbbr N. D. Svetozarova. Sankt-Peterburg: Fakul'tet filologii i iskusstv Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo universiteta, 3-10.

2009 

 Aasmäe, N. (2009). Duration-dependent undershoot and phonological vowel reduction in Erzya. The sound and aspects of its research: methodology and practice: The sound and aspects of its research: methodology and practice, Vilnius, 2007. _EditorsAbbr Meiliunaite, V.; Leskauskaite, A. Vilnius: Institute of Lithuanian Literature and Folklore, 17-33.

2010 

 Aasmäe, N.; Pajusalu, K.; Zirnask, T. (2010). Variability of vowel durations in Erzya and Moksha. Congressus XI Internationalis Fenno-ugristarum, II: 11th International Congress for Fenno-Ugric Studies; Piliscsaba, Hungary; 9.-14.08.2010. _EditorsAbbr Csucs, S.; Falk, N.; Püspök, V.; Tóth, V.; Zaicz, G. Piliscsaba: Reguly Tarsasag, 15. (Summaria acroasium in sectionibus).
 Aasmäe, N.; Ross, J. (2010). The Meter of Erzya Folk Poetry and its Relationship with the Language Prosody. Congressus XI Internationalis Fenno-ugristarum, II, 15.

2011 

 Aasmäe, N.; Pajusalu, K.; Zirnask, T. (2011). Variability of vowel durations in Erzya and Moksha. Congressus XI Internationalis Fenno-Ugristarum, Piliscsaba 2010, IV. Piliscsaba: Reguly Társaság, 9-17.
 Aasmäe, N. (2011). Review on a PhD Dissertation: Rueter, J. Adnominal Person in the System of Morphological Erzya in MSFOu 261, Helsinki, 2010. Linguistica Uralica, 47 (1), 64-66.

2012 

 Aasmäe, Niina; Pajusalu, Karl; Salveste, Nele; Zirnask, Tatiana (2012). Quantity in Moksha-Mordvin. XXVII Fonetiikan päivät 2012 — Phonetics Symposium 2012, February 17-18, 2012, Tallinn, Estonia: Proceedings (6-11): XXVII Fonetiikan päivät 2012 — Phonetics Symposium 2012, February 17-18, 2012, Tallinn, Estonia. _EditorsAbbr Meister, Einar. Tallinn: TUT Press, 1-5.
 Aasmäe, Niina (2012). Kortatano erzaks. Tartu: Trükk Bookmill.
 (2012). Ersa keel I, web-i põhine kursus.
 Aasmäe, N. (2012). Quantity in Moksha-Mordvin. Linguistica Uralica, 2, 99-110.

2014 

 Aasmäe, Niina (2014). An Introductory Course of the Erzya Language.

2015 

 Aasmäe, Niina (2015). Eksonüümi mordva ei читати ersa ega mokša keelest. Sirp. Eesti Kultuurileht, 8.
 Aasmäe, Niina; Pajusalu, Karl; Kabayeva, Nadezhda (2015). Geminates in the Mordvin languages. In: Mantila, H.;Sivonen, J.; Brunni, S.; Leinonen, K.; Palviainen, S. (_EditorsAbbr). Congressus Duodecimus Internationalis Fenno-Ugristarum. Book of Abstracts (21-21).Congressus Duodecimus Internationalis Fenno-Ugristarum, Oulu 2015. Oulu: University of Oulu.
 Hamari, Arja; Aasmäe, Niina (2015). Negation in Erzya. In: Anne Tamm, Beata Wagner-Nagy, Matti Miestamo (_EditorsAbbr). Negation in Uralic Languages (293—323). Amsterdam: Benjamins.
 Aasmäe, Niina (2015). Kortatano erzjaks. Pogovorim po-erzjanski. 8, 1-136.
 Aasmäe, Niina (2015). The observations of Heikki Paasonen concerning word stress in Erzya and Moksha. In: Ajanki Rigina (_EditorsAbbr). Journal de la socie'te' Finno-Ougrienne (9-23). Helsinki: socie'te' Finno-Ougrienne.

2016 

 Aasmäe, Niina; Pajusalu, Karl; Kabayeva, Nadezhda (2016). Gemination in the Mordvin Languages. Linguistica Uralica, LII (2), 81-92.10.3176/lu.2016.2.01.

Книги 

 Аасмяе, Ніна. Кортатано эрзякс [Võrguteavik] = Поговоримо по-эрзянски / Ніна Аасмяе; переклад: Денис Тептюк, Тоні Келлер; редактор: Тину Сейлентхал, редакція: Ніна Аасмяе. — Tartu: Tartu Ülikool, 2015. — (Tartu Ülikooli Paul Ariste soome-ugri põlisrahvaste keskuse üllitised ; 8). ISBN 9789985409046

Посилання 

 КОРТАТАНО ЭРЗЯКС. ПОГОВОРИМО ПО-ЭРЗЯНСКИ. pdf

Див. також 

 Тартуський університет

Примітки 

Ерзяни
Ерзянські мовознавці
Естонські мовознавці
Науковці Тартуського університету
Доктори філософії
Персоналії за алфавітом
Народились 1947
Народились 16 травня